Змагання з боксу у ваговій категорії до 52 кілограм серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2012 пройшли з 30 липня по 12 серпня. У них взяли участь 26 спортсменів з різних країн.

Призери

Розклад

Змагання 
{{Турнір32
|RD1=Перший раунд
|RD2=Другий раунд
|RD3=Чвертьфінали
|RD4=Півфінал
|RD5=Фінал
|team-width=330
|RD1-team03={{СпортсменОІ прапор 2|Самір Брахімі|ALG|2012|літніх}} |RD1-score03=14
|RD1-team04= |RD1-score04=12
|RD1-team05= |RD1-score05=8
|RD1-team06={{СпортсменОІ прапор 2|Жуліан Нето Енрікес|BRA|2012|літніх}} |RD1-score06=12
|RD1-team07= |RD1-score07=12
|RD1-team08={{СпортсменОІ прапор 2|Хав'єр Сінтрон|PUR|2012|літніх}} |RD1-score08=14
|RD1-team11={{СпортсменОІ прапор 2|Хешам Абделал|EGY|2012|літніх}} |RD1-score11=19
|RD1-team12= |RD1-score12=16
|RD1-team13= |RD1-score13=11
|RD1-team14={{СпортсменОІ прапор 2|Нямбаяр Тугсцогт|MGL|2012|літніх}} |RD1-score14=18
|RD1-team19={{СпортсменОІ прапор 2|Нордін Убаалі|FRA|2012|літніх}} |RD1-score19=22
|RD1-team20= |RD1-score20=9
|RD1-team21= |RD1-score21=14
|RD1-team22={{СпортсменОІ прапор 2|Акуета Міка|GHA|2012|літніх}} |RD1-score22=18
|RD1-team25= |RD3-score04=15
|RD3-team05= |RD3-score05=18
|RD3-team06={{СпортсменОІ прапор 2|Майкл Конлен|IRL|2012|літніх}} |RD3-score06=22'''
|RD3-team07=

Примітки